Mezey László
 Mezey László (1918–1994) irodalomtörténész, paleográfus, tudományos tanácsadó, egyetemi tanár
 Mezey László (1939) ipari formatervező, belsőépítész
hasonló nevűek
 Mezey László Miklós (1953) szerkesztő, újságíró, író, könyvtáros